Ста́ра-Заго́ра () — является шестым по величине городом Болгарии. Население 135 889 человек (на 15 июня 2016 года).

История 
Согласно археологическим данным область города была населена уже в 6—5-м тысячелетии до н. э. Здесь располагалось поселение фракийцев. В середине IV века до н. э. Фракию завоевал Филипп II Македонский и основал на этом месте город Берое (). С середины I века н. э. в составе римской провинции Фракия. При императоре Траяне (98—117) город назван Августа-Траяна (Augusta Traiana). В римский период являлся важным административным, экономическим и культурным центром, обладал правом самоуправления и чеканил свою бронзовую монету. В III—IV вв. подвергался нападениям готов, в V веке — гуннов. С начала VIII века до 782 года под властью болгар. В 784—812 гг. под властью Византии, назывался Иринополис (, ) по имени императрицы Ирины (797—802). В 812—864 гг. под властью болгар. С 864 года в составе Первого Болгарского царства до его падения. Затем в составе Византии.

В 1360-х гг. завоеван турками. Назывался Эски-Хисар ( — «Старая крепость») и Эски-Загра (). При османском владычестве был важным экономическим и культурным центром. В городе производились шёлковые ткани, кожаные и медные изделия. В 1854 году получила название Железник по крепости Де­мир-Ка­пу (Demir-Kapu — «Железные ворота») в 3 км к востоку от города. В 1870 году получил современное название.

В XIX веке Стара-Загора была известна как торговый центр на пересечении нескольких крупных торговых маршрутов. В 1870—1880-х гг. город был центром восстаний против османского владычества. В сентябре 1875 года город стал центром Старозагорского восстания, которое было подавлено турецкими войсками.

В ходе русско-турецкой войны 1877—1878 гг. город был почти полностью разрушен турками, 19 (31) июля 1877 года в районе города произошёл бой русско-болгарского отряда генерал-майора Н. Г. Столетова (3500 человек и 12 орудий) против наступавших с юга войск Сулейман-паши (12—15 тыс. человек и 24 орудия). Отряд Столетова в течение четырёх часов отражал турецкие атаки, что позволило передовому отряду генерала И. В. Гурко разгромить у деревни Джуранлы турецкий отряд Реуф-паши.

После окончания боевых действий город был отстроен.

В 1890-е годы Стара-Загора являлась крупным торгово-ремесленным центром Болгарии с населением 18 тыс. человек, занимавшимся производством ковров и сукна, выделкой кож, изготовлением розового масла, а также меднолитейным делом.

В 1895 году при содействии церковных иерархов был заложен городской парк (в настоящее время известный под названием «Аязмото»).

В 1902 году был построен пивоваренный завод «Загорка» (в дальнейшем ставший одним из крупнейших производителей пива в стране).

8 февраля 1956 года в Стара-Загоре был введён в эксплуатацию завод первичной обработки хлопка производственной мощностью свыше 15 тыс. тонн хлопка-сырца в год.

В 1956 году Стара-Загора являлась важным торговым и промышленным центром Болгарии, здесь действовали машиностроительные и металлообрабатывающие заводы, а также предприятия табачной, шерстяной, хлопчатобумажной и пищевой промышленности (среди которых большое значение имели овощеконсервные производства), а также гидроэлектростанция и педагогический институт; численность населения составляла 55 тыс. человек.

В 1976 году Стара-Загора являлась важным промышленным центром Болгарии, здесь действовали предприятия машиностроения (выпускавшие оборудование для пищевой промышленности, электронную вычислительную технику и станки), пищевкусовой и текстильной промышленности.

В 1963 году в городе был введён в эксплуатацию химический комбинат. В 1985 году было создано советско-болгарское научно-производственное объединение в области станкостроения (в состав которого вошли московское станкостроительное производственное объединение «Красный пролетарий» и находившийся в Стара-Загоре научно-производственный хозяйственный комбинат «Берое»).

Транспорт 
Стара Загора является крупным узлом железных и шоссейных дорог. Через город проходит трансконтинентальный Босфорский экспресс, курсирующий между Стамбулом и Бухарестом, Румыния

В 9 км к югу от города расположен аэропорт Стара-Загора.

В городе действует троллейбус.

Спорт 
В Стара Загора есть много спортивных сооружений. Главный стадион города — стадион Берое. На стадионе есть футбольное поле с освещением, легкоатлетическая и тренировочная площадки. Также модернизирован стадион .

Климат

Население 

По данным переписи 2011 года, в городе проживали 93,2 % этнических болгар от общей численности населения, 4,3 % цыган и 1,6 % турок.

Промышленность 

 В городе находится одна из двух фабрик ведущего болгарского производителя осветительного оборудования АО «Светлина».

Образование 
В городе расположен Фракийский университет, дающий образование в области сельского хозяйства, ветеринарии, экономики и медицины.

Известные уроженцы 
Известные уроженцы

Политическая ситуация 

Кмет (мэр) общины Стара-Загора —  (Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ)) по результатам выборов в правление общины.

Астиогодонимы 
 Улица Стара-Загора (Самара)

Города-побратимы 

  Лариса, Греция
  Радом, Польша
  Самара, Россия
  Даунпатрик, Северная Ирландия
  Крушевац, Сербия
  Баррейру, Португалия
  Белая Церковь, Украина
  Модена, Италия

Галерея

См. также 
 Музей «Неолитные жилища»

Примечания